Čestin est un toponyme qui peut désigner :
Čestin, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Čestin, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija.